

Geografia
 Abismo Guy Collet – grotta del Brasile situata a Barcelos
 Le Collet-de-Dèze – comune francese  situato nel dipartimento della Lozère

Persone
 Caio Collet (2002) – pilota automobilistico brasiliano
 Cédric Collet (1984) – ex calciatore francese
 Constant Collet (1889-1937) – ciclista su strada francese
 Jaume Collet-Serra (1974) – regista e produttore cinematografico spagnolo
 Pierre Collet (1890 – 1975) – calciatore svizzero
 Philippe Collet (1963) – ex astista francese
 Thierry Collet (...) – calciatore mauritano 
 Vincent Collet (1963) – ex cestista e allenatore di pallacanestro francese
 Wilfred Collet (1856-1929) – politico inglese

Altro
 Collet – collegio elettorale del Belize